Kleinzerbst può riferirsi a:
 Kleinzerbst – frazione della città tedesca di Aken (Elbe)
 Kleinzerbst – frazione della città tedesca di Bad Schmiedeberg